Carlos Casares ist der Name folgender Personen:

* Carlos Casares (Politiker) (1832–1883), argentinischer Politiker
 Carlos Casares Mouriño (1941–2002), galicischer Schriftsteller und Politiker

Carlos Casares ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Carlos Casares (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Partido Carlos Casares, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien